Mistrzostwa Świata w Koszykówce Kobiet 2014 – 17. edycja Mistrzostw Świata w koszykówce kobiet, których po raz pierwszy Turcja jest gospodarzem.

Areny mistrzostw

Format rozgrywek 
Losowanie grup odbyło się 15 marca 2014 roku. Zespoły zostały podzielone na 4 grupy, z których bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają najlepsze drużyny z każdej z nich, zaś zespoły z miejsc 2. i 3. powalczą w dodatkowym meczu barażowym o miejsce w najlepszej ósemce.

Zakwalifikowane drużyny 
Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w koszykówce odbywają się przez mistrzostwa kontynentalne, wyjątkiem od tej reguły jest zwycięzca IO 2012.

Składy

Faza grupowa

Grupa A (Ankara) 

Tabela

Grupa B (Ankara) 

Tabela

Grupa C (Stambuł) 

Tabela

Grupa D (Stambuł) 

Tabela

Faza pucharowa 

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja finałowa

Przypisy